Enzersdorf kan verwijzen naar:

 Enzersdorf an der Fischa 
 Maria Enzersdorf
 Groß-Enzersdorf